Ognon (Oise), een gemeente in het Franse departement Oise
Ognon (rivier), een rivier in Frankrijk